Le muscadet est une AOC française du Val-de-Loire.
 Le Muscadet est le nom d'un type de voilier de croisière côtière.